Rusa bezeichnet:
 mehrere urartäische Könige:
  Rusa I. (734–714 v. Chr.)
  Rusa II. (685–655 v. Chr.)
  Rusa III. (655–640 v. Chr.)
 Rusa (Sohn des Erimena), manchmal als Rusa III. bezeichnet
  Rusa Rusaḫi, „Rusa IV.“
 eine indonesische Insel des Alor-Archipels, siehe Rusa (Insel)
 eine russische Stadt, siehe Rusa (Stadt)
 einen russischen Fluss, siehe Rusa (Moskwa)
 einen Nebenfluss des Bua (Fluss) in Malawi, siehe Rusa (Bua)
 eine Art aus der Gattung der Echten Hirsche, siehe Mähnenhirsch
 den ehemaligen Namen des Flusses Reuss in der Schweiz, siehe Reuss (Fluss)

RU-SA steht für:
 , ISO-3166-2-Code der russischen Republik

RUSA